Operacja Badr (1973)
 Operacja Badr (1985)